R–11 (ismertebb nevén Scud) ballisztikus rakéta
Tumanszkij R–11 gázturbinás sugárhajtómű